Hersz Bauminger (1911 lub 1919–1943) – polski działacz komunistyczny pochodzenia żydowskiego, lider ŻOB i PPR w getcie krakowskim
 Izaak Bauminger – żydowski kupiec i fabrykant, senator I kadencji Senatu II RP